Bram Stoker's Dracula est le titre d'un film fantastique réalisé par Francis Ford Coppola en 1992.
 Bram Stoker's Dracula est un jeu vidéo d'action et d'aventure sorti en 1993.